Honeymoon Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Honeymoon Bridge (Jackson), Brücke in Jackson, New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Honeymoon Bridge, anderer Name der Upper Steel Arch Bridge, Brücke zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten